Эрнест Питер Джонс (; 30 ноября 1937) — английский футболист, защитник.

Футбольная карьера 
Уроженец Солфорда, Питер начал футбольную карьеру в молодёжной команде «Манчестер Юнайтед», подписав любительский контракт с клубом в апреле 1954 года. Спустя год подписал профессиональный контракт с «Манчестер Юнайтед». В основном составе дебютировал 19 октября 1957 года в матче Первого дивизиона против «Портсмута». «Юнайтед» проиграл в том матче со счётом 0:3, а Джонс больше никогда не выходил в основном составе. В марте 1960 года он покинул клуб, став игроком «Рексема».

В составе валлийского клуба «Рексем», выступавшего в системе футбольных лиг Англии, Джонс провёл шесть полных сезонов. В 1966 году перешёл в «Стокпорт Каунти», где сыграл ещё два сезона. В дальнейшем выступал за «Олтрингем».

Статистика выступлений

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте MUFCInfo.com
 Профиль футболиста на сайте The Post War English & Scottish Football League A—Z Player's Transfer Database

Футболисты Англии
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Рексем»
Игроки ФК «Стокпорт Каунти»
Игроки ФК «Олтрингем»